Baldassi ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Baldassi siehe unter Vincenzo Baldassi
 Héctor Baldassi (* 1966), argentinischer Fußballschiedsrichter
 Vincenzo Baldassi (1924–2012), italienischer Politiker (PCI)